Екатери́на Орло́ва:
 Орлова, Екатерина Владимировна (в браке Новосильцева; 1770—1849) — старшая дочь графа Владимира Григорьевича Орлова.